El término Lácar hace referencia a los siguientes artículos:

 Lácar, una localidad y un concejo del municipio español del Valle de Yerri en la Comunidad Foral de Navarra.
 Lago Lácar, un lago argentino.
 Sorpresa de Lácar, en el marco de la III Guerra Carlista, en que estuvo a punto de ser apresado Alfonso XII.